Кана́верал (; ) — одно из 14 национальных побережий США — охраняемых природных территорий, которые находятся в ведении Службы национальных парков США. Расположено в штате Флорида.

Описание 
Побережье Канаверал расположено на барьерном острове Мерритт, протянувшись от города Нью-Смирна-Бич на севере до города Тайтусвилл на юге. Административно разделено между округами Волуша и Бревард. Образовано 3 января 1975 года, площадь его составляет  (включая многочисленные лагуны). Заметную роль в присвоении этому побережью охраняемого статуса сыграла местная художница Дорис Липер<ref>Биография Дорис Липер  на сайте florida-arts.org</ref>. Дикий пляж побережья длиной в 24 километра является самым длинным необустроенным пляжем на всём восточном побережье штата, он разделён на три части, имеющие собственные названия:  (юг), Клондайк (центр) и Аполло (север). Вплотную с юга к побережью примыкает Космический центр Кеннеди, поэтому доступ к пляжу Плэйалинда бывает ограничен во время космических запусков и других подобных мероприятий

 См. также 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Сайт побережья на сайте nps.gov
 Побережье Канаверал на сайте nbbd.com
 [usparks.about.com/blplanner-canaveral10.htm Побережье Канаверал] на сайте usparks.about.com
 Побережье Канаверал на сайте hikercentral.com
 Побережье Канаверал на сайте placesaroundflorida.com
  на сайте ''gorp.com

Барьерные острова США
Национальные побережья США
Охраняемые природные территории Флориды
Появились в 1975 году в США
География округа Бревард
География округа Волуша